Op de 55e vrouweneditie van het Australian Open in 1980 speelden de vrouwen de wedstrijden in het dubbelspel van 24 tot en met 30 november 1980.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigsters Judy Chaloner en Dianne Evers (intussen gehuwd Brown) strandden al in de eerste ronde.

Het eerste reekshoofd, Rosie Casals en Wendy Turnbull, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het als vierde geplaatste duo Betsy Nagelsen en Martina Navrátilová won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het als derde geplaatste Amerikaanse koppel Ann Kiyomura en Candy Reynolds in twee sets. Het was hun enige gezamen­lijke titel. De Amerikaanse Nagelsen had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Tsjecho-Slowaakse Navrátilová 53.

Er waren vier Nederlandse deelneemsters:
 Betty Stöve speelde samen met de Amerikaanse Pam Shriver – zij bereikten de kwartfinale, waarin zij verloren van Sue Barker (VK) en Sharon Walsh (VS);
 Marcella Mesker en de Zwitserse Christiane Jolissaint bereikten de tweede ronde;
 Karin Moos en Nanette Schutte strandden in de eerste ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.2)
 Toernooischema ITF

Australian Open
ITF-toernooi in 1980